Weatherald est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1994), joueur de cricket australien
Thomas Milton Weatherald (1937-2019), homme politique provincial canadien
 (né en 1977), joueur australien de football australien

Homonymie de patronyme